

Uniforme 

Desde 1957, a  se le consideró llevar uno de los colores de su bandera, así de esta manera adopta el color verde. No obstante el rojo y el amarillo los cuales fueron usados por , ,  y , se escogió el verde. Siendo así, Bolivia es la única selección sudamericana que usa el color verde en su camiseta.

Uniformes titulares

Uniformes alternativos

Referencias 

Bolivia
Selección de fútbol de Bolivia